Bischoff pode se referir a:
 Amaury Bischoff (n. 1987), futebolista francês naturalizado português
 Efraín (Urbano) Bischoff
 Eric Aaron Bischoff (n. 1957, Detroit), um antigo promotor de wrestling profissional
 Gottlieb Wilhelm T.G. Bischoff (1797, Bad Dürkheim - 1854, Heidelberg)
 Hermann Bischoff (1868, Duisburg  - 1936, Berlin)
 Theodor Ludwig Wilhelm Bischoff (1807, Hanover - 1882, Múnich)

Ver também 
 Bischof
 Bishop

Desambiguação